

Осиново — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Осиново — присілок, Козловський район, Чувашія
 Осиново — присілок, Красночетайський район, Чувашія
 Осиново — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Осиново — присілок, Оричівський район, Кіровська область

Осиново — село, Харківська область, Куп'янський район

Див. також 
 Осинове
 Осиновка